Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1815-1880) — pintor e escultor português, pai de Columbano e Rafael
 Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929) — pintor português
 Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) — caricaturista, escultor e ceramista português
 Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920) — caricaturista e ceramista, filho de Rafael Bordalo Pinheiro

Desambiguações de sobrenomes